Rudy Filion (né le  à Cornwall, dans la province de l'Ontario au Canada  - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1947, il commence sa carrière avec les Rockets de Tacoma dans la PCHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1947-1948 || Rockets de Tacoma || PCHL ||62 ||44 ||38 ||82 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1948-1949 || Ironmen de Seattle || PCHL ||70 ||37 ||38 ||75 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1949-1950 || Ironmen de Seattle || PCHL ||34 ||13 ||23 ||36 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-¸
|1950-1951 || Ironmen de Seattle || PCHL ||65 ||22 ||51 ||73 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1950-1951 || Falcons de Denver || USHL ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1951-1952 || Ironmen de Seattle || PCHL ||65 ||15 ||50 ||65 ||23 ||4 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|1952-1953 || Bombers de Seattle || WHL ||68 ||28 ||46 ||74 ||2 ||5 ||4 ||2 ||6 ||2
|-
|1953-1954 || Bombers de Seattle || WHL ||52 ||16 ||35 ||51 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Americans de Seattle || WHL ||70 ||15 ||24 ||39 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Americans de Seattle || WHL ||49 ||4 ||14 ||18 ||6 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1957-1958 || Americans de Seattle || WHL ||67 ||28 ||29 ||57 ||8 ||9 ||4 ||6 ||10 ||2
|-
|1958-1959 || Totems de Seattle || WHL ||67 ||30 ||37 ||67 ||2 ||12 ||7 ||11 ||18 ||0
|-
|1959-1960 || Totems de Seattle || WHL ||70 ||36 ||49 ||85 ||2 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|1960-1961 || Totems de Seattle || WHL ||70 ||36 ||60 ||96 ||2 ||11 ||2 ||7 ||9 ||0
|-
|1961-1962 || Totems de Seattle || WHL ||70 ||21 ||63 ||84 ||8 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1962-1963 || Totems de Seattle || WHL ||70 ||15 ||34 ||49 ||7 ||14 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
|1963-1964 || Ramblers de Philadelphie || EHL ||27 ||21 ||34 ||55 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Devils de Jersey || EHL ||61 ||41 ||53 ||94 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Devils de Jersey || EHL ||65 ||27 ||47 ||74 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Références 

Naissance en avril 1927
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bombers de Seattle
Joueur des Americans de Seattle
Joueur des Totems de Seattle
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Cornwall (Ontario)
Décès en février 2011
Décès à 83 ans